Николай Романович Овсяный (19 декабря 1847, Киевская губерния — 16 мая 1913, Санкт-Петербург) — генерал-майор (1909), известный русский военный писатель, военный историк, специалист по славянским вопросам.

Биография 
Овсяный происходил из дворян Киевской губернии. Образование получил в Киевском кадетском корпусе. После учился в Александровском военном училище. В годы учёбы в военном училище был связан с народническими кружками, за что подвергся аресту. С 1867 года служил в Санкт-Петербургском гренадерском полку. Штабс-капитан русской гвардии.

Затем окончил курс военно-юридической академии.

Участник Русско-турецкой войны (1877—1878). С февраля 1878 по апрель 1879 гг. служил временным губернатором город Кюстендила. Организовал выборы городского и судебного советов и народных представителей от Кюстендилского округа в Учредительное собрание. Под его руководством в Кюстендиле были открыты акцизное управление, больница, телеграф и Общеполезная касса. Принимал деятельное участие в управлении Болгарией.

После ухода русских войск из Болгарии в 1879 году, служил в Петербурге. Был делопроизводителем Главного Штаба по отделу Балканского полуострова.

С 1886 по 1894 гг. жил в Черногории в Цетине, состоял воспитателем княжича Данило. После возвращения в Россию вплоть до своей отставки находился в распоряжении начальника главного, а потом генерального штабов Российской империи (1894—1910).

В 1894 г. Овсяный вернулся в Россию и стал профессором военной истории и истории славян в Николаевской академии Генерального штаба.

Выйдя в отставку в 1910 г., целиком занялся научной и общественной деятельностью.

С 1880 года являлся действительным членом Императорского Русского географического общества и Общества славянской благотворительности в Санкт-Петербурге.

В 1906 г. стал членом Совета Славянского общества.

Во время Первой Балканской войны (1912) Овсяный в качестве главного уполномоченного Черняевского комитета и члена Совета славянского благотворительного общества занимался отправкой врачей, медсестёр и медицинского оборудования на театр военных действий. Как представитель Комитета постоянно находился в Косово и Македонии. В зимние месяцы 1912—1913 гг. объехал горные местности Старой Сербии, раздавая пособия пострадавшим от войны сербским семьям, тяжело простудился и по возвращении в Петербург 16 мая 1913 г. умер.

Творчество 
Работы Н. Овсяного, посвященные истории Болгарии, Сербии, Турции, пользовались успехом после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в связи с усилившимся интересом общественности России к истории южных славян. Им были изданы монографии и сборники документов, относящиеся непосредственно к организации гражданского управления в Болгарии, созданию её государственного аппарата – административных учреждений, городских и окружных советов, земского войска, полиции, финансов, здравоохранения и судебных советов, а также материалы по подготовке Тырновской конституции.

Автор книг:
 «Повести, рассказы и стихотворения Н. Югова» (СПб., 1875),
 «Сербия и Сербы» (СПб., изд. П. П. Сойкина, 1898 г.),
 «Современная Турция»  (СПб., 1877),
 «Болгария и болгары» (СПб., 1900),
 «Болгария»
 «Болгарское ополчение и земское войско» (СПб., 1904) ,
 «Документи за дейността на руситѣ», 1905 г., 404 с.;
 «Турция и турки»,
 «Русские устроители Болгарии»,
 «Военные действия русских войск в Китае в 1900 г.»,
 «Сборник материалов по гражданскому управлению и оккупации в Болгарии в 1877-78-79 г.г.», том 4, изд. Тип. "Т-ва художественной печати", 1906 г.
 «Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 гг: Заведывавший гражданскими делами при Главнокомандовавшем Действующей армии д. с. с. князь В. А. Черкасский» (1906)
 «Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 гг: Российский Императорский Комиссар в Болгарии, генерал-адъютант князь А. М. Дондуков-Корсаков» (1906)
 «Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 гг: Восточная Румелия и Адрианопольский санджак» (1907)
 «Ближний Восток и Славянство» (сборник статей,  изд. Русско-французской тип., 1913 г.).

Овсяный состоял сотрудником «Военной Энциклопедии».

Награды 
 Орден Святой Анны третьей степени с мечами и бантом.

Ссылки

Примечания 

Генерал-майоры (Российская империя)
Писатели Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Педагоги Российской империи
Члены Русского географического общества до 1917 года
Слависты Российской империи
Историки Российской империи
Выпускники Киевского кадетского корпуса